Guijo de Granadilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guijo de Granadilla (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Guijo de Granadilla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar